Borriana, község Olaszországban, Piemont régióban, Biella megyében
Borriana (Burriana), község Spanyolországban, Valencia autonóm közösségben, Castellón tartományban